Stadlmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Stadlmayr (1872–1932), österreichisch-deutscher Apotheker und Fachschriftsteller 
 Horst Stadlmayr (1927–1998), österreichischer Kulturmanager
 Johann Stadlmayr (um 1575–1648), österreichischer Hofkapellmeister und Komponist
 Josef Ecker-Stadlmayr (1898–1972), österreichischer Politiker
 Ulrike Stadlmayr (* 1977), deutsche Ruderin

Siehe auch:
 Stadlmair
 Stadlmayer
 Stadelmayer
 Stadelmaier
 Stadlmeier